University Park kan syfta på:

 University Park, Florida
 University Park, Illinois
 University Park, Iowa
 University Park, Pennsylvania
 University Park, Texas